Но́на Тере́нтьевна Гаприндашви́ли (; ) — советская и грузинская шахматистка, заслуженный мастер спорта (1964); пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962—1978), первый международный гроссмейстер среди женщин (1977) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978). Пятикратная чемпионка СССР (1964, 1973—1974, 1981, 1983, 1985). Двукратная обладательница Кубка Европейских чемпионок в 1969 и в 1972 г. 10-кратная победительница женских шахматных олимпиад в составе сборной СССР, выступала за Грузинскую ССР. Председатель женской комиссии ФИДЕ (Международной шахматной федерации, 1980—1986). Первая обладательница приза «Шахматный Оскар» (1982). Президент Национального олимпийского комитета Грузии (1989—1996).

Биография 

Родилась в семье учителя Терентия Гаприндашвили и Веры Григолия. В семье из 6 детей Нона была пятым ребенком и единственной дочерью. Гаприндашвили научили играть в шахматы старшие братья, когда ей было 5 лет. При их помощи Гаприндашвили в 1953 году приняла участие в чемпионате по шахматам среди школьников, который проходил в Батуми. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера Вахтанга Карселадзе (1919—1966), которого называют основателем грузинской женской шахматной школы. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.

В 19 лет завоевала право на участие в турнире претенденток во Врнячке-Бане (1961, Югославия), где уверенно заняла первое место, набрав 13 очков из 16 возможных и на два очка опередив второго призёра.

В 1962 году 21-летняя тбилисская студентка выиграла матч на первенство мира у двукратной чемпионки Елизаветы Быковой со счетом 9:2 (+7,-0,=4) и стала пятой в истории шахмат чемпионкой мира. В последующие годы провела 5 матчей на высшем уровне, защищая чемпионское звание, — три матча выиграла у Аллы Кушнир (1965, Рига — 8,5:4,5; 1969, Тбилиси — 8,5:4,5; 1972, Рига — 8,5:7,5); один у Наны Александрия (1975, Пицунда — Тбилиси — 8,5:3,5); в 1978 году, проиграв матч 17-летней Майе Чибурданидзе (Пицунда — 6,5:8,5), уступила ей звание чемпионки. 5 раз выигрывала чемпионаты СССР среди женщин (1964, 1973/74, 1981, 1983, 1985), 10 раз в составе сборной СССР побеждала на Всемирных шахматных олимпиадах (в 1963—1986 годах). В 1992 году победила на шахматной Олимпиаде в составе сборной Грузии.

Благодаря своему универсальному стилю игры она смогла на равных с мужчинами бороться на международных турнирах, победив на побочном турнире в Гастингсе (1963—1964). Играла в открытом чемпионате США в Лон-Пайне (1977), в Реджо-нель-Эмилии (1983, Италия), в Вейк-ан-Зе (1987, Голландия). Первой среди женщин была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин. После поражения в матче на первенство мира от Майи Чибурданидзе долгие годы оставалась одной из сильнейших шахматисток мира. В 1979—1990 годах с успехом участвовала в ряде соревнований на первенство мира, в частности, выиграла межзональный турнир в Бад-Киссингене (1982, Германия) и межзональный турнир в Куала-Лумпуре (1990, Малайзия), была вторым призёром межзонального турнира в Смедеревска-Паланке (1987, Югославия).

За достижения в области шахмат награждена орденом Ленина (1966) и орденом «Знак Почёта» (1985), медалью «За трудовое отличие» (1965).

В честь 75-летия награждена президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым драгоценным шахматным Оскаром «Каисса».

В 1989—1996 годах Нона Гаприндашвили была президентом Национального олимпийского комитета Грузии.
С 1996 — почётный президент НОК Грузии.
В 2002 году избиралась депутатом тбилисского Сакребуло (городского совета).

В честь Гаприндашвили были названы духи тбилисской фабрики «Иверия», помещенные в керамический флакон в виде шахматной фигуры.

Семья 
В 1969 году Нона Гаприндашвили вышла замуж за врача Валерия Чичинадзе. В 1971 году у пары родился сын Давид.

Награды 
 Медаль за трудовые успехи (1963)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1964)
 Медаль «За трудовое отличие» (1965)
 Орден Ленина (1966)
 Спортсмен года в ГССР (1969)
 Спортсмен года в ГССР (1975)
 Заслуженный деятель физкультуры и спорта Грузинской ССР (1981)
 Орден «Знак Почёта» (1985)
 Орден Чести (1994)
 Орден Вахтанга Горгасала II степени (1999)
 Орден Вахтанга Горгасала I степени (2001)
 Президентский орден «Сияние» (Грузия, 2015)
 Лучшая спортсменка Грузии XX века
 Почетный гражданин Тбилиси, Батуми и Зугдиди

Изменения рейтинга

В культуре 
Образ Гаприндашвили использован в финальной серии мини-сериала «Ход королевы» (2020, Netflix). Из-за того, что создатели сериала использовали реальный образ, Гаприндашвили обратилась в суд с обвинениями создателей в клевете: в отличие от того что сказано в серии, Гаприндашвили играла с мужчинами и неоднократно одерживала победы.

Книги 
 Предпочитаю риск / Нона Гаприндашвили ; Лит. запись В. Васильева. — Москва : Мол. гвардия, 1977. — 191 с., 8 л. ил. ; 16 см. — (Спорт и личность ; Кн. 32).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Фотографии духов «Нона»

Шахматисты СССР
Шахматисты Грузии
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Заслуженные мастера спорта СССР
Спортивные функционеры Грузии
Депутаты Сакребуло Тбилиси
Кавалеры ордена Сияние
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Почётные граждане Тбилиси
Участницы шахматных олимпиад